Verenigd Koninkrijk
Islington, een borough en district in de Britse hoofdstad Londen.
 Station Highbury & Islington, een station in dat district
 Islington North, een parlementair district
 Islington South & Finsbury, een parlementair district
 New Islington, een wijk van Manchester

Australië
 Islington (Nieuw-Zuid-Wales), een buitenwijk van Newcastle
 Islington (Zuid-Australië), een buitenwijk van Adelaide

Canada
 Islington–City Centre West, een businessdistrict in Toronto
 Islington Station (Toronto), een metrostation in Toronto
 Islington (Newfoundland en Labrador), een dorp op Newfoundland

Jamaica
 Islington (Jamaica), een dorp in de parish Saint Mary

Verenigde Staten
 Islington (Massachusetts), een buurt van Westwood
 Islington Station (Massachusetts), een station in die plaats